Ofosu ist der Familienname oder Teil des Familiennamens folgender Personen:

 Phil Ofosu-Ayeh (* 1991), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Reagy Ofosu (* 1991), deutsch-ghanaischer Fußballspieler